Премия «Энни» за лучшую режиссуру в полнометражном фильме () (или Премия «Энни» за лучшую режиссуру в анимационном полнометражном фильме ()) — премия «Энни», которая присуждается ежегодно лучшему анимационному полнометражному фильму начиная с 1996 года. Она награждает режиссёров анимационных полнометражных фильмов. Получателями являются и режиссёры, и со-режиссёры.

История 
Ранее эта награда называлась «Лучшее индивидуальное достижение: Режиссура» () в 1996 году, «Лучшее индивидуальное достижение: Режиссура в полнометражном фильме» () в 1997 году и «Лучшее индивидуальное достижение за режиссуру в анимационном полнометражном фильме» () с 1998 по 2002 год.

Многократные победители 
Эта премия соответствовала премии «Энни» за лучший анимационный полнометражный фильм каждый год, за исключением 1997, 2006, 2011 и 2020 годов. Она была представлена 15 раз. Пит Доктер, Рич Мур, Джон Лассетер и Дин ДеБлуа выиграли её дважды, а Брэд Бёрд и Ли Анкрич имеют рекорд по трём победам.

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

См. также 
 Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм

Примечания 

Режиссура
Награды, появившиеся в 1996 году
Премии за режиссуру